

События 

 1 марта
 Парижский Лувр закрылся на неопределённый срок из-за опасений, связанных с распространением коронавируса.
 Главный приз 70-го Берлинского кинофестиваля получила картина иранского режиссёра Мохаммада Расулофа «Здесь нет зла».
 Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в сирийском Идлибе с 27 февраля проводится операция под названием «Весенний щит».
 Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом.

 2 марта
 Сирийскими войсками при поддержке российской авиации был занят город Серакиб.
 В Иране умер от коронавируса член Совета целесообразности Сейед Мохаммад Мирмихаммади, также результаты анализов подтвердили наличие коронавируса у 23 депутатов парламента Ирана.

 3 марта
 Совет управляющих Федеральной резервной системы США собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить опасность эпидемии коронавируса для американской экономики, совет единогласно утвердил снижение ставки сразу на 0,5 процентного пункта.
 Ирландские архитекторы Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара  выиграли Притцкеровскую премию.
 4 марта
 Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз в «супервторник».
 В Санкт-Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
 Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
 5 марта
 Власти Ирана уведомили режиссёра, победителя Берлинского кинофестиваля Мохаммада Расулофа о необходимости отбывания тюремного заключения.
 Круизный лайнер Grand Princess прервал тур и был перенаправлен в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса.
 Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о прекращении боевых действий в сирийской провинции Идлиб.
 6 марта
 Ровер миссии NASA «Марс-2020» получил имя «Настойчивость» (Perseverance).
 8 марта
 В Италии в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 закрыты все музеи, театры, кинотеатры, отменены концерты. Жителям Ломбардии, Венеции, Эмилии-Романьи, Марке, Венето и Пьемонта запрещено покидать свой регион, а всем остальным — въезжать в него.
 9 марта
 В судебном комплексе «Схипхол» в 50 км от Гааги (Нидерланды) начался судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению Боинга 777 17 июля 2014 года в Донецкой области.
 Стоимость нефти на бирже ICE в Лондоне упала более чем на 30 % после непродления сделки ОПЕК+ о сокращении добычи и заявления Саудовской Аравии о планах увеличить добычу нефти.
 Нью-Йоркская фондовая биржа временно приостановила торги спустя три минуты после открытия, так как индексы S&P 500 и Dow Jones упали более чем на 7 %, вслед за европейскими и азиатскими.
 Пандемия COVID-19: Власти Италии объявили о введении жёстких мер карантина на всей территории, до 3 апреля передвижение по стране без уважительных причин было запрещено.
 10 марта
 Госдума РФ голосовала по законопроекту об поправках к Конституцию во втором чтении, была принята поправка депутата от «Единой России» Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков, позволяющем В. В. Путину снова претендовать на пост главы государства в 2024 году ещё на два срока.
 11 марта
 Microsoft удалось захватить шесть миллионов доменных имен, используемых ботнетом Necurs.
 Американские палеонтологи обнаружили в бирманском янтаре, знаменитом своими многочисленными окаменелостями мезозойского возраста, череп крохотного птицеподобного динозавра получившего название Oculudentavis khaungraae.
 12 марта
 Пандемия COVID-19: Президент США Дональд Трамп запретил въезд в США из стран Шенгенской зоны.
 На фоне ценовой войны между Эр-Риядом и Москвой входящие в Организацию стран — экспортёров нефти Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
 Чёрный четверг: на фоне социально-экономических последствий пандемии COVID-19 основные американские индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ обрушились почти на 10 %, показав самое большое снижение за последние 33 года.
 Индекс фондовой биржи РТС за три дня упал на 23,17 % и показал минимальные значения с 2016 года.
 13 марта
 Президент США Дональд Трамп объявил в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса в стране.
 14 марта
 Один из основателей и бывший гендиректор Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров компании, чтобы уделять больше времени благотворительности.
 15 марта
 В Венеции благодаря режиму карантина очистилась вода каналов.
 16 марта
 Конституционный суд России одобрил предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки к Конституции.
 17 марта
 Многие страны, например, Украина, Чехия, Молдавия, Австрия, закрыли свои границы или сильно ограничили их пересечение или объявили о закрытии границ в ближайшем будущем, с целью приостановить распространение пандемии COVID-19.
 В Лос-Анджелесе объявили имена обладателей антипремии «Золотая малина» — награды за худшие достижения в кинематографе. Худшим фильмом стала экранизация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки», получившая в общей сложности шесть «Малин».
 Испания, последняя из стран НАТО, ратифицировала вступление Северной Македонии в альянс.
 18 марта
 Курс доллара впервые после четырёхлетнего перерыва на международных торгах преодолел отметку 82 рубля и на 21.30 стоил 82,75 рубля. Курс евро на международных торгах превышал 90 рублей.
 Цена российской нефтяной смеси Urals упала ниже 19 долларов за баррель и составила 18,64 $ за баррель, что соответствует ценам 2002 года.
 В выпуске новостей на главном китайском телеканале CCTV были зафиксированы важные достижения Китая: больше нет локальных новых пациентов с подозрением на коронавирус и новых подтверждённых больных (все новые случаи заражения были найдены только у приехавших из-за границы).
 Отменён международный песенный конкурс «Евровидение».
 Кубинский порт Мариэль в 40 километрах от Гаваны принял британский круизный лайнер MS Braemar, которому отказали в заходе в свои порты Барбадос и Багамские острова, а также Кюрасао, так как на борту судна были подтверждены пять случаев заражения коронавирусом.
 19 марта
 В порт Усть-Луга из Германии прибыло судно «Михаил Дудин» с 600 тоннами радиоактивных отходов от обогащения урана (обеднённый гексафторид урана). Далее урановые «хвосты» отправят по железной дороге на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске.
 На склоне холма у входа на платформу Москворечье в Москве полиция задержала более 60 противников строительства автострады Юго-Восточная хорда на части территории радиоактивного могильника возле парка Коломенское, непосредственно у Московского завода полиметаллов (ТВЭЛ).
 20 марта
 Пандемия COVID-19:
 В России в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на месяц отменены ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные. В перечень попадают продовольственные и непродовольственные продукты, а также лекарственные препараты и медицинские изделия.
 Мечеть Масджид аль-Харам в Мекке и Мечеть пророка Масджид ан-Набави в Медине объявили о своем закрытии на неопределенное время из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.
 Гражданам Аргентины запрещается выходить из дома без необходимости до 31 марта.
 В центре Москвы был демонтирован памятник Жукову и заменён временной копией, которая, впрочем, также была демонтирована на следующий день.
 21 марта
 Количество первичных обращений за пособием по безработице в Соединённых Штатах увеличилось за последнюю отчётную неделю до рекордных 3,28 млн, предыдущий рекорд 1982 года побит более чем в четыре раза.
 22 марта
 Более 10 человек пострадали в результате произошедшей в Загребе серии землетрясений.
 24 марта
 Совет Европейского союза одобрил начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в Европейский союз.
 25 марта
 Суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram.
 Индия закрылась на самый масштабный в мире карантин: 1,3 миллиарда человек запрещено выходить из домов.
 В России в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на месяц до 25 апреля отменяются ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей — приостанавливается проведение весового контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом.
 26 марта
 ФИДЕ отложила Турнир претендентов по шахматам 2020 из-за пандемии COVID-19.
 Госдепартамент США объявил ряд наград за информацию, которая приведёт к аресту и/или осуждению венесуэльских граждан, в отношении которых министерство юстиции США обнародовало обвинительные заключения за их роль в международном обороте наркотиков, среди них и президент Венесуэлы Николас Мадуро.
 27 марта
 У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус. «Я нахожусь в самоизоляции и работаю из дома. Считаю, что это единственно правильное решение в сложившейся ситуации» — сообщил он в Твиттере.
 Цена российской нефтяной смеси Urals упала ниже 18 долларов за баррель и составила 17,7 $ за баррель, что соответствует ценам конца 1980-х годов.
 26 марта от коронавируса в Париже умерла принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская из линии Пармских Бурбонов, дочь герцога Хавьера и сестра Сикста-Генриха.
 Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Некрасовскую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии метро — всего шесть станций — «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово».
 Северная Македония стала 30-м членом НАТО.

 28 марта
 Пандемия COVID-19: в Череповце (Вологодская область) объявлена чрезвычайная ситуация. Причиной стали 2 выявленных случая заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей города и ещё семь случаев с подозрением на коронавирус.
 «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране, компании на 100 % принадлежащей российскому государству. В обмен «Роснефть» получит 9,6 % собственных акций.
 Росимущество учредило компанию «Росзарубежнефть» с капиталом 323 млрд рублей, которая будет заниматься добычей и транспортировкой нефти и нефтяного (попутного) газа.
 29 марта
 В Московской области из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с 20:00 для всех жителей введён режим самоизоляции.

 30 марта
 В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России полностью закрыли границы.
 В Москве и ещё в более чем 10 регионах из-за угрозы распространения пандемии COVID-19 введён режим самоизоляции.
 В Астраханской области в связи с коронавирусом в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» введён карантин.
 Цена российской нефтяной смеси Urals упала ниже 17 долларов за баррель и составила 16,2 $ за баррель.
 Для помощи Нью-Йорку в борьбе с коронавирусом прибыл  — плавучий госпиталь Военно-морских сил США.
 Из голландского музея Singer Laren украли картину Винсента Ван Гога «Сад у дома священника в Нюэнене весной».
 31 марта
 В непризнанной НКР на выборах президента в первом туре победил Араик Арутюнян. Явка составила более 70 %. Одновременно прошли и парламентские выборы.
 Федеральное собрание РФ одобрило закон, предоставляющий правительству РФ право вводить режим чрезвычайной ситуации.

См. также

Примечания